Il doppio del LA Tennis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Rohan Bopanna e Eric Butorac erano i detentori del titolo, ma Bopanna non ha partecipato quest'anno.
Solo Butorac ha partecipato facendo coppia con Scott Lipsky, ma ha perso nel 1º turno contro Denis Istomin e Leonardo Mayer.Bob Bryan and Mike Bryan hanno battuto in finale 6–4, 7–6(2) Benjamin Becker e Frank Moser.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (primo turno)

  Martin Damm /  Robert Lindstedt (primo turno)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

LA Tennis Open 2009
ATP World Tour 2009